Walter Ganshof, född den 18 maj 1900 i Brygge, död den 12 september 1993 i Tintange, var en belgisk bobåkare. Han deltog vid olympiska vinterspelen i Sankt Moritz 1928. Hans lag kom på sjätte plats.

Källor
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ga/walter-jean-ganshof-van-der-meersch-1.html

Tävlande i bob vid olympiska vinterspelen 1928
Personer från Brygge
Födda 1900
Avlidna 1993
Män
Belgiska idrottare under 1900-talet
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1928 från Belgien